Der Claas Axos ist eine Traktoren-Baureihe des Landmaschinenherstellers Claas in Harsewinkel. Die Baureihe umfasst die Modelle Axos 310, 320, 330 und 340. Die Modelle unterscheiden sich vor allem in Reifengröße und Motorisierung.

Geschichte 
Der Claas Axos wurde erstmals 2008 vorgestellt und ersetzte ab 2009 die Baureihe Claas Celtis. Nachfolger ist die Baureihe Atos. Der Axos wurde bis 2015 im Claas-Traktorenwerk Le Mans produziert.

Technik 
Der Axos war in drei Ausstattungsvarianten erhältlich. Als C mit Basisausstattung, CL mit mittlerer Ausstattung und als CX mit der besten Ausstattung. Im Gegensatz zum Vorgänger, in den Motoren von Deere Power Systems eingebaut wurden, bekam der Axos Vierzylindermotoren von Perkins. Das Getriebe stellte Claas selbst her. Je nach Ausstattung  erreicht der Traktor eine Höchstgeschwindigkeit von 30 oder 40 km/h.

Technische Daten 

Quelle:

Literatur 
 Claas Axos 310 • 320 • 330 • 340 (PDF) Claas-Prospekt

Weblinks

Einzelnachweise 

Axos